Сен-Марсел (Saint-Marcel) има више значења:

Насеља у Француској 
 Сен-Марсел (Ен)
 Сен-Марсел (Ардени)
 Сен-Марсел (Ер)
 Сен-Марсел (Ендр)
 Сен-Марсел (Мерт и Мозел)
 Сен-Марсел (Морбијан)
 Сен-Марсел (Морбијан)
 Сен-Марсел (Горња Саона)
 Сен-Марсел (Саона и Лоара)

Насеља у Италији 
 Сен-Марсел (Долина Аосте)